Sangdong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sangdong-myeon, Miryang, socken i Miryang, Södra Gyeongsang, 
 Sangdong-myeon, Gimhae, socken i Gimhae, Södra Gyeongsang,